Геганія (*Gegania, VI ст. до н. е.) — давньоримська цариця часів Царського Риму.

Життєпис 
Походила з давнього альбанського роду Геганіїв. Про її батьків нічого невідомо. Втім напевніше родичі обіймали провідні посади. Стосовно геганії є повідомлення лише у Плутарха та Діонісія Галікарнаського. Вважається однією з цариць, але дотепер йдуть суперечки стосовно кого саме: Тарквінія Пріска або Сервія Туллія. При цьому залишаються питання, адже в обох були більш відомі дружини: Танаквіль та Тарквінія Старша. Тому висувається версія, що за перших царів існувала традиція шлюбу зі знатними представницями двох одновних народів Риму — етрусками та латинянами (альбанцями). Тому вони мали по декілька дружин, але їх статус невідомий.

Як представниця альбанського коріння Геганія могла бути дружиною Пріска, який був новоприбулим у Римі, або стати дружиною Туллія для зміцнення його становище серед альбанської знаті. Невідомо також пронаявність дітей у Геганії.

Джерела 
 Plutarchus, Lives of the Noble Greeks and Romans de Fort. Rom. p. 323.
 Dionysius of Halicarnassus, Romaike Archaiologia iv. 7
 Энман А. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. СПб. Типография Балашева и Ко, 1896

Жінки Стародавнього Риму
Геганії